

Personen 
 Constant Troyon (1810-1865), een Franse kunstschilder
 Frédéric Troyon (1815-1866), een Zwitserse archeoloog

Plaatsen 
 Troyon (Meuse), een Franse gemeente